Обертюр () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Обертюр, Рене (1852—1944) — французский энтомолог.
  (1745—1831) — немецкий римско-католический учёный и теолог.
 Обертюр, Шарль (1845—1924) — французский энтомолог, специалист преимущественно по чешуекрылым.